Aisén (região) — região do Chile, também conhecida como XI Região
 Aisén (província) — província do Chile
 Aisén (comuna) — comuna do Chile
 Puerto Aisén — cidade chilena, capital comunal e provincial

Desambiguações de topônimos